Een verkeersweg:
 N967 (België)
 N967 (Nederland), zie Provinciale weg 967

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing